Guillaume Rippert (Paris, 30 de Abril de 1985) é um futebolista da França.

Rippert, Guillaume
Rippert, Guillaume
Rippert, Guillaume